Куломье́ () — французское имя собственное. Может означать:
  — коммуна во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департаменте Сена-и-Марна.
 Куломье — сорт французского сыра.

См. также 
 
 Коломье
 Коломьё